Ниже приведен список стран, которые подписали и ратифицировали один или более многосторонних международных соглашений об авторских правах. Этот список охватывает только многосторонние договоры (то есть договоры более чем двух стран). Он не включает двусторонние договоры (договоры между только двумя странами). В списке фигурируют договоры о Смежных правах , правах исполнителей, производителей звукозаписей (фонограмм) и вещательных организаций. В некоторых странах эти права известны просто как авторское право, а в других странах их отличают от авторских прав: в любом случае это международные законы, которые касаются тех, кто создает литературное или художественное произведение в соответствии с Бернской Конвенцией об охране литературных и художественных произведений и др.

Договоры 

В дополнение к этим договорам, Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией (, ACTA) является многосторонним договором, также регулирующим права интеллектуальной собственности, включая авторское право. Договор ACTA подписала 31 страна.

Таблица участников 
Приведенный список взят из материалов, предоставленных ВОИС, ЮНЕСКО и ВТО. В таблице указана дата, с которой в данной стране соответствующий договор вступил в силу.  

По состоянию , Эритрея, Маршалловы Острова, Науру, Палау и страны-наблюдатели ВТО Иран, Ирак, Эфиопия, Сомали, Южный Судан и Восточный Тимор не участвуют в каких-либо международных соглашениях об авторском праве.

Примечания 

Авторское право по странам